Lost and Found – album zespołu Ian Van Dahl
 Lost and Found – album zespołu Mudvayne
 Lost and Found – album amerykańskiego aktora Willa Smitha

Zobacz też 
 Guru 8.0: Lost And Found – album amerykańskiego rapera Guru